Rice může být:

příjmení
 viz Rice (příjmení)

jiný význam
 Rýže – v angličtině rice
 RICE – postup první pomoci
 Rice County – 2 okresy v USA
 Rice Lake – americké město v Barron County ve státě Wisconsin